Denisa Biskupová může být:

 Denisa Biskupová (modelka) (* 1991) – česká modelka
 Denisa Biskupová (herečka) (* 2000) – česká herečka